Пасиковский — фамилия; имеет женскую форму Пасиковская.
 Пасиковский, Александр Игнатьевич (1910—1996) — государственный и партийный деятель Молдавской ССР.
 Пасиковский, Владислав (род. 1959) — польский режиссёр и сценарист.